Velika nagrada zahodnih ZDA 1980 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1980. Odvijala se je 30. marca 1980.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 80
| 1:50:19,4
| 1
| 9
|-
! 2
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 80
| + 49,212 s
| 8
| 6
|-
! 3
| 20
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 80
| + 1:18,563
| 24
| 4
|-
! 4
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 79
| +1 krog
| 21
| 3
|-
! 5
| 1
|  Jody Scheckter
| Ferrari
| 79
| +1 krog
| 16
| 2
|-
! 6
| 25
|  Didier Pironi
| Ligier-Ford
| 79
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 7
| 30
|  Jochen Mass
| Arrows-Ford
| 79
| +1 krog
| 17
|
|-
! 8
| 4
|  Derek Daly
| Tyrrell-Ford
| 79
| +1 krog
| 14
|
|-
! 9
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 78
| +2 kroga
| 2
|
|-
! 10
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 71
| +9 krogov
| 11
|
|-
! Ods
| 21
|  Keke Rosberg
| Fittipaldi-Ford
| 58
| Pregrevanje
| 22
|
|-
! Ods
| 14
|  Clay Regazzoni
| Ensign-Ford
| 50
| Trčenje
| 23
|
|-
! Ods
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 49
| Trčenje
| 6
|
|-
! Ods
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 47
| Trčenje
| 5
|
|-
! Ods
| 2
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 46
| Prenos
| 10
|
|-
! Ods
| 22
|  Patrick Depailler
| Alfa Romeo
| 40
| Vzmetenje
| 3
|
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Ford
| 36
| Predrta guma
| 13
|
|-
! Ods
| 31
|  Eddie Cheever
| Osella-Ford
| 11
| Prenos
| 19
|
|-
! Ods
| 28
|  Carlos Reutemann
| Williams-Ford
| 3
| Prenos
| 7
|
|-
! Ods
| 3
|  Jean-Pierre Jarier
| Tyrrell-Ford
| 3
| Trčenje
| 12
|
|-
! Ods
| 12
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 3
| Trčenje
| 20
|
|-
! Ods
| 9
|  Jan Lammers
| ATS-Ford
| 0
| Prenos
| 4
|
|-
! Ods
| 11
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 0
| Trčenje
| 15
|
|-
! Ods
| 6
|  Ricardo Zunino
| Brabham-Ford
| 0
| Trčenje
| 18
|
|-
! DNQ
| 18
|  Dave Kennedy
| Shadow-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 17
|  Geoff Lees
| Shadow-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 8
|  Stephen South
| McLaren-Ford
|
|
|
|
|}

Formula 1 sezona 1980
1980